Талахтах-Кёлюе — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Талахтах-Кёлюе — озеро, в дельте р. Лена, в восточной части о. Отто-Ары, Республика Саха (Якутия), координаты 68°33’с. ш. 150°39’в. д..
 Талахтах-Кёлюе — озеро, северо-восточнее оз. Хайырдах, Республика Саха (Якутия), координаты 68°48’с. ш. 153°43’в. д..

Примечания

См. также 
Талахтах